Laas puede referirse a: 

 Laas, comuna francesa situada en Gers.
 Laas, comuna francesa situada en Loiret.
 Las o Laas, antigua ciudad griega de Laconia.